Föderation bezeichnet

im Allgemeinen:
 einen Staat, der föderal gegliedert ist, siehe Bundesstaat (föderaler Staat) und Föderalismus
 eine Föderation von Organisationen als internationaler oder nationaler Zusammenschluss, der wie eine politische Föderation gegliedert ist
 einen nichtstaatlichen (basisdemokratischen) Zusammenschluss, z. B. im Anarchismus

im Besonderen:
 die Russische Föderation, siehe Russland
 der „Föderative Staat Neurussland“, siehe Krieg in der Ukraine seit 2014
 die Australische Föderation, einen Vorläufer des Australischen Bundes
 die Föderation Bosnien und Herzegowina
 Föderation (Informatik)
 ein Datenbankmanagementsystem ist ein Föderiertes Informationssystem, wenn es Zugriff auf mehrere andere autonome Informationsquellen ermöglicht, ohne dass deren Daten kopiert werden

Fiktives:
 die Vereinigte Föderation der Planeten, eine fiktive Allianz aus dem Star-Trek-Universum

Federation kann bedeuten:
 Federazija (Gebäude), Hochhaus in Moskau

Siehe auch:

 Konföderation